Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики () — создано распоряжением президента Азербайджана № 1181 от 16 декабря 2005 года на базе Государственного комитета Азербайджанской Республики по специальному машиностроению и конверсии.

17 декабря считается профессиональным праздником для сотрудников Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

В настоящее время существует более 1200 видов продукции оборонного назначения.

Руководство 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики должность министра оборонной промышленности с 20 июня 2019 года занимает Мадат Гулиев.

 1-й заместитель министра — Яхья Мусаев.
Состав коллегии Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики утвержден постановлением Кабинета Министров № 90 от 5 июня 2007 года.
 Председатель Мадат Гулиев

Члены коллегии
 1-й Заместитель министра Мусаев Яхья
 Заместитель министра Рафиев Тофик
 Руководитель Аппарата Тахирли Кямран
 Заведующий отделом Пашаев Вагиф
 Заведующий отделом Аскеров Салахаддин
 Заведующий отделом Алиев Закир
 Заведующий отделом Вазиров Фаррух
 Директор НИИ Абдуллаев Новруз
 Генеральный директор МАКА Ширин-заде Алчин
 Генеральный директор ПО Назаров Илгар

Продукция

Модернизация 
 Модернизация БТР, Т-90С, БМП

РСЗО 
 РСЗО: Многоствольные ракетные установки калибра 107 миллиметров. Ракеты TR-107 и TRB-107 смогут поражать цели на расстоянии до 11 километров.

Миномёты 
 HE Mortar Bomb 120 мм
 20N5 82 мм
 20N6MT 60MT

Стрелковое оружие 
 Крупнокалиберная снайперская винтовка «IST Истиглал» 14.5 мм, снайперская винтовка «Ялгузаг» 7.62 мм
 Пистолеты: «Зафар», «Зафар-К», «Инам».
 Автомат «Хазри»
 Автомат EM-14
 Автомат AZ-7,62
 Ручной пулемёт HP-7,62
 Гранатомёт РПГ-7В2"Гая"

Бронированная техника 
 Бронированная 14-местная машина Матадор
 Бронированная 10-местная машина Marauder
 Бронированная 4-местная машина Gürzə

Боевые модули 
 Боевой модуль «Шимшек» устанавливающийся на бронетранспортёры.

Приборостроение 
 Seismic Mine Fuze-5 (Гывылджым)(Искра) — противоминное устройство

Снаряды 
 Боеприпасы для танковых орудий, артиллерийское вооружение от 85 мм до 152-миллиметрового калибра, а также 50, 100, 250 и 500-килограммовые авиационные бомбы.
 Орудие для минометов.

Прочее 
 Глушители, авиазапчасти а также 400 наименований продукций.

Перспективы

Танкостроение 
Также Азербайджан получил приглашение принять участие в таких турецких национальных проектах как разработка танка «Altay».

Приборостроение 
Азербайджанский «Чихазгайырма» ведет переговоры с турецким «Селексом» для производства приборов ночного видения.

Накидки для танков 
Также азербайджанский «Джихазгайырма» будет выпускать накидки для танков вместе с турецким «Озтеком».

Вертолётостроение и БПЛА 
Азербайджан ведет переговоры с различными государствами для организации производства в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военных вертолетов, заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

Миномёты 
В настоящее время в Азербайджане производятся обычные миномёты малого и среднего калибра. В ближайшие годы, наряду с универсальными, начнется производство миномётов 122-миллиметрового и более крупного калибра.

Предприятия 
В рамках Министерства оборонной промышленности функционируют следующие предприятия:

 Авиация и судостроение: НПП «Иглим», завод «Авиа-Агрегат», НПП «Сенайеджихаз» («Промприбор»), НПП «Далга» и завод «Алов».
 Связь и радиоэлектронная промышленность: заводы «Радиогурашдырма», «Азон», «Пейк» и «ЭВМ».
 Нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая и химическая отрасли промышленности: НПП «Нефтьгазавтомат», завод «Телемеханика» и Бакинский завод «Джихазгайырма» («Приборостроение»).
 Электротехника и машиностроение: НПП «Автоматические линии».

Модернизация 
Весной 2011 года состоялось открытие реконструированного приборостроительного завода Производственного объединения «Джихаз» Министерства оборонной промышленности в столичном городе Баку.

Зимой 2011 года возобновилось производство беспилотных летательных аппаратов (БЛА) марки Aerostar и Orbiter-2M.

Осенью 2016 года было принято решение о начале собственного производства ракет малой дальности. На данный момент ведётся разработка около 125 видов продукции, претворяются в жизнь проекты по созданию ракет классов «воздух-земля», «воздух-воздух», «земля-земля».

14 февраля 2017 года состоялась демонстрация национальной бронемашины «Туфан», которая является устойчивой против мин. На разработку данной бронемашины было потрачено около 6 месяцев.

23 июня 2017 года состоялась церемония открытия завода по производству гранатомётных выстрелов различного вида к 40×46 мм гранатометам типа MSGL 40 Производственного Объединения «Шарг» Министерства в городе Ширван. Главная цель создания указанного завода — организация серийного производства четырёх типов гранатомётных выстрелов: осколочных, кумулятивно-осколочных, осветительных и дымовых для 40×46 мм гранатомётов револьверного типа, способных отвечать стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Продолжается усовершенствование бронемашины Gürzə путём присоединения к ней новых боевых модулей.

В рамках государственной программы по развитию оборонной промышленности Азербайджана совместно с министерством оборонной промышленности, планируется производство на базе изъятых танков Т-54/55 гусеничной боевой техники, самодвижущихся мостов и броневой военно-грузовой техники. Часть работ, будет произведена на танкоремонтном заводе. На данный момент ведутся переговоры с двумя турецкими и одной израильской компанией.

Сотрудничество 
27 сентября 2016 года во время второй Международной Оборонной Выставки «ADEX-2016» в городе Баку, между министром оборонной промышленности — Явером Джамаловым и министром обороны — генералом-полковником Закир Гасановым был подписан Меморандум о намерениях по ремонту беспилотных летательных аппаратов, которые находятся на вооружении Вооружённых Сил Азербайджанской Республики. Согласно Меморандуму, было принято решение о передаче сотни разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и БЛА-камикадзе типа «Zərbə» (Удар) в распоряжение Вооружённых Сил (ВС) республики.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана сотрудничает в области производства и модернизаций военной техники со странами:
 : модернизация и производство военной техники.
 : сотрудничество
 : производство авиационных бомб и артиллерийских снарядов разных калибров.
 : сотрудничество.
 : производство автоматов.
 : производство и модернизация военной техники, сотрудничество с предприятиями оборонной промышленности — Aselsan, FNSS, Selex, MKEK и Roketsan.
 : модернизация военной техники
 : модернизация и производство военной техники.
 : сотрудничество с оборонным концерном «Rheinmetall»2 (Протокол о намерениях).

Галерея

См. также 
 Азербайджан
 Кабинет Министров Азербайджанской Республики
 Министерство обороны Азербайджана
 Вооружённые силы Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства
 Istanbulda IX Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi başlayıb (az)
 ВПК Азербайджана

Министерства Азербайджана
Азербайджан
Правительство Азербайджана
Появились в 2005 году в Азербайджане